Harzbecker ist der Familienname von
 Otto Harzbecker (1883–1960), Gynäkologe in Eisenach
 Astrid Harzbecker (* 1965), sächsische Schlagersängerin